Финал Кубка СССР по футболу 1946 состоялся 20 октября 1946 года. Московский «Спартак» победил тбилисское «Динамо» со счётом 3:2 (с учётом дополнительного времени) и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Тбилисское «Динамо» и московский «Спартак» впервые встречались между собой в финале Кубка СССР по футболу. Для красно-белых это финал был третьим (в предыдущих случаях он побеждал), для «Динамо» — также третьим, но тбилисцы ещё не побеждали в финале Кубка СССР. Кроме того, команды трижды встречались между собой на различных стадиях этого турнира: дважды дальше проходили динамовцы, и один раз — москвичи.

«Спартак» использовал в матче вместо привычной для себя зонной системы защиты личную опеку нападающих противников. Защитники «Спартака» надежно закрыли нападающих тбилисцев: Николай Гуляев — Бориса Пайчадзе, Олег Тимаков — Виктора Бережного, Серафим Холодков — Виктора Панюкова, Константин Рязанцев — Автандила Гогоберидзе.

Счёт был открыт на 9-й минуте в результате комбинации «Спартака» при участии Николая Дементьева, Георгия Глазкова и Ивана Конова, последний и стал автором забитого мяча. Тбилисцам понадобилось 6 минут для восстановления равновесия в матче: при розыгрыше углового защитник «Спартака» Гуляев неудачно отбил мяч, чем воспользовался динамовский форвард Гогоберидзе, отправивший снаряд в сетку ворот москвичей. А на 22-й минуте тбилисцы и вовсе вышли вперёд: москвичи ошиблись при выбросе аута, полузащитник «Динамо» Георгий Антадзе перехватил его и забил гол. Отыгрались москвичи в концовке первого тайма, также при вбрасывании мяча из аута. Конов вбросил мяч, его подхватил Глазков и отправил на Глазкова, завершившего комбинацию результативным ударом.

Во второй тайме забитых мячей не было, но стало сказываться лучшая физическая подготовленность москвичей. Решающий мяч был забит в дополнительное время, на 99-й минуте. Автором победного гола стал Тимаков, отправивший мяч головой в ворота после передачи Алексея Соколова. Московский «Спартак» в третий раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Интересные факты 

Со "Спартаком" становился чемпионом четыре раза. Но не было ни пышных банкетов, ни танцев на столе, никто не безобразничал. Все скромно, культурно. Не то что в 1946-м … Команда собралась в "Национале" по случаю победы в финале Кубка СССР. Гульнули так, что расплатиться денег не хватило. Кто-то предложил оставить в залог трофей. Наутро об этом даже не вспомнили. Все были уверены, что передали его в городской совет "Спартака". А через месяц звонок в клуб: "Это директор ресторана. Вы когда "вазу" заберете?" Скандал был грандиозный, до Романова дошло.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1946
СССР
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК «Динамо» Тбилиси
События 20 октября
Октябрь 1946 года
1946 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве